Lipogramma är ett släkte av fiskar. Lipogramma ingår i familjen Grammatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Lipogramma